Vadencourt puede referirse a: 

 Vadencourt, comuna francesa situada en Aisne; o
 Vadencourt, comuna francesa situada en Somme.